Ферреро, Пьетро (анархист) (1892—1922) — итальянский анархист и профсоюзный деятель.
 Ферреро, Пьетро (кондитер) (1898—1949) — итальянский бизнесмен, один из владельцев компании Ferrero.